Woollaston est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Ben Woollaston (né en 1987), joueur professionnel de snooker anglais
Philip Woollaston (né en 1944), chef travailliste néo-zélandais
Tatiana Woollaston (née en 1986), arbitre professionnelle de snooker biélorusse
Toss Woollaston (1910-1998), peintre néo-zélandais

Toponyme

Woollaston, village du Staffordshire

Voir aussi
Woolaston, village du district Forest of Dean du Gloucestershire

Homonymie de patronyme